Ryšavá může být:

 Ryšavá (barva) – barva suchých blizen šafránu, též zrzavá

příjmení
 Eva Ryšavá (* 1975) – česká volejbalistka
 Ludmila Ryšavá (1908–1942) – účastnice domácího odboje za protektorátu a podporovatelka členů paravýsadku ANTHROPOID
 Marie Ryšavá (1831–1912) – česká herečka

Rozcestníky - příjmení